

Toponyme 

 Zaragoza est le nom espagnol de la ville de Saragosse en Espagne ;
 Zaragoza, une municipalité colombienne ;
 Zaragoza, une ville du Guatemala ;
 Zaragoza, une municipalité des Philippines ;
 Zaragoza, une ville au Salvador ;
 Zaragoza, le nom d'une station de métro du Métro de Mexico.

Patronyme 
 Zaragoza est également un nom de famille dérivé du nom de la ville de Saragosse en Espagne.
 Llorenç Zaragoza, peintre aragonais

Divers 
 Pirotecnia Zaragozana, une entreprise espagnole.

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique